Гран-при Азербайджана 2022 года () — восьмой этап чемпионата мира «Формулы-1» 2022 года. Проходил 10—12 июня на городской трассе в Баку. Это был пятый Гран-при Азербайджана в истории и шестой зачётный Гран-при на этой трассе.

Поул-позицию выиграл Шарль Леклер из команды Ferrari.

В гонке победил Макс Ферстаппен из команды Red Bull, вторым финишировал Серхио Перес из команды Red Bull, третьим — Джордж Расселл из команды Mercedes.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +24 °C, трасса +37…32 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:49.912
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +46…45 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Серхио Перес ( Red Bull) — 1:46,046, поставлен на 36 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Внешние ссылки 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Ссылки 
 

Спорт в Азербайджане в 2022 году